Alberto Sánchez Pérez, (Toledo, 1895 - Moscú, 1962), pintor i escultor espanyola
 Luis Alberto Sánchez Sánchez,(Lima, 12 d'octubre de 1900 - Lima, 6 de febrer de 1994) escriptor, advocat i polític peruà
 Carlos Alberto Sánchez Moreno, (Colòmbia, 6 de febrer de 1986), futbolista colombià
 Alberto Sánchez Aizcorbe, (Lima, 20 de mayo de 1941) arquitecte, urbanista i polític peruà;
 Luis Alberto Sánchez presentador de televisió espanyol;
 Albert Sánchez Piñol, (Barcelona, 1965) escriptor català